Pomaro, frazione di Piozzano, in provincia di Piacenza
 Pomaro Monferrato, comune italiano
 Lauro Pomaro, calciatore italiano